Frolic (deutsch: ausgelassen, lustig) bezeichnet:

 Frolic, Tierfuttermarke der Mars Incorporated
 Frolic (Album), Musikalbum der Sängerin Anneli Drecker
 HMS Frolic, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy

Siehe auch:
 Frolík
 Frölich
 Vrolijk